Urthaler ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Urthaler (* 1977), österreichische Regisseurin und Artdirectorin
 Ulrich Urthaler (* 1957), deutscher Schriftsteller und Unternehmer